Йордан Иванов може да се отнася за:

 Йордан Иванов (1862 – 1907), български историк и публицист
 Йордан Иванов (1872 – 1947), български историк, археолог и фолклорист
 Йордан Иванов (1886 – 1911), български революционер, деец на ВМОРО
 Йордан Иванов (р. 1929), български езиковед
 Йордан Иванов (р. 1986), български юрист и политик